Геометрия:
 Геометрия — раздел математики, изучающий пространственные структуры, их отношения и свойства.
 «Геометрия» (1637) — труд Рене Декарта.
 «Геометрия» — независимое российское музыкальное издательство.
 (376) Геометрия — типичный астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.

См. также